Baier steht für:
 Baier, Angehöriger des Volkes der Baiern, siehe Bajuwaren
 Baier (Familienname), Familienname – dort auch zu Namensträgern
 Baier (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Wartburgkreis, Thüringen
 Baier (Rhön), Berg in der Rhön bei Oberalba, Thüringen
 Baier (Sankt Wolfgang), Ortsteil von Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern
 Baier (Motorrad), deutscher Motorradhersteller
 Baier Elektrowerkzeuge, deutscher Elektrowerkzeughersteller

der Baier ist der Beiname folgender Personen:
 Ludwig der Bayer/Ludwig der Baier (1282/1286–1347), römisch-deutscher König und Kaiser im Heiligen Römischen Reich, siehe Ludwig IV. (HRR)

Siehe auch:
 Bayer
 Bair
 Baiern
 Bajer, Familienname
 Beier, Familienname
 Beyer